Powiat zaleszczycki (Galicja)
 Powiat buczacki (ZURL)
 Powiat zaleszczycki (II Rzeczpospolita)